Skibsnavnet Triumph har været benyttet af flåderne i Storbritannien og USA, samt til civile skibe i en række lande. Navnet er engelsk, og betyder "triumf".

Storbritannien 
Royal Navy har haft 10 skibe med navnet Triumph, samt en enkelt, der var tiltænkt navnet.

 Galleonen Triumph fra 1573. Havde 68 kanoner. Blev genbygget 1596 og solgt i 1618.
 Storskibet ("great ship") HMS Triumph, søsat i 1623. Havde 42 kanoner. Blev genbygget flere gange og havde til sidst 72 kanoner. Solgt 1688.
 Linjeskibet HMS Triumph, søsat i 1698. Var en "second-rate" med 90 kanoner. Omdøbt til HMS Prince i 1714. Genbygget 1750 og udgået i 1773.
 "Sloop-of-war" HMS Triumph, søsat i 1735 som spansk fregat San Cristóbal. Erobret og omdøbt i 1739, men forlist allerede 1740. Havde 24 kanoner i spansk tjeneste og 18 i britisk.
 Linjeskibet HMS Triumph, søsat i 1764. Var en "third-rate" med 74 kanoner. Deltog i flere søslag. Udgået i 1813 og derefter havnetjeneste til omkring 1850.
 Navnet var tiltænkt et 91-kanoners skruelinjeskib, men dette blev i stedet søsat som panserskibet HMS Prince Consort i 1862.
 Panserskibet HMS Triumph, søsat 1870 og i tjeneste fra 1873. Udgået i 1900 og derefter depotskib og flydende lager under navnene Tendos, Indus IV og Algiers.
 Slagskibet HMS Triumph, søsat 1903 som chilensk Libertad. Købt af Royal Navy samme år og i tjeneste fra 1904. Torpederet og sænket af den tyske undervandsbåd U-21 ved Dardanellerne i maj 1915.
 Undervandsbåden HMS Triumph, søsat i 1938 og i tjeneste fra 1939. Sank i januar 1942, formentlig efter at have ramt en sømine.
 Hangarskibet HMS Triumph, søsat 1944 og i tjeneste fra 1946. I årene 1956-1965 blev det ombygget til værkstedsskib. Solgt til ophugning i 1981.
 Undervandsbåden HMS Triumph, søsat i 1991 og i tjeneste samme år. Tilhører Trafalgar-klassen og er stadig aktiv.

Civile skibe 
 Slæbebåden Triumph. Bygget i 1837 af James Dowey i North Shields ved Newcastle, som hjuldamper på 45 BRT. Forliste og sank i 1855.
 Slæbebåden Triumph. Bygget i 1872 af T. Hepple i Newcastle, som hjuldamper på 114 BRT. Kom til Marseille i 1881 og fik navnet Louis Josephine.
 Damperen Triumph. Bygget i 1880 af Dixon i Middlesbrough. Var på 2.749 BRT og tilbragte flere år ved Australien og New Zealand. I 1888 solgt til spansk rederi som Gaditano og i 1906 til USA som Hilonian. Torpederet af UC-35 i maj 1917.
 Hjuldamperen Triumph. Bygget i 1893 af J.T.Eltringham i South Shields, nær Newcastle. Var på 155 BRT og skiftede allerede 1894 navn til Presto og i 1923 til Beattie Duncan. Ophugget 1934.
 Tankskibet British Triumph. Søsat 1936 fra Lithgows i Port Glasgow, Skotland. Var på 4.987 tons og tilhørte rederiet British Tankers. Minesprængt februar 1940.

USA 
U.S. Navy har haft to skibe med navnet Triumph:
 Minestrygeren USS Triumph, (AM-323) søsat i 1943 og i tjeneste fra 1944. Hørte til Auk-klassen, og blev i 1961 foræret til Norge. Gjorde tjeneste under navne Brage til 1978.
 Overvågningsskibet USNS Triumph (T-AGOS-4): Søsat 1984 som en del af Stalwart-klassen og i tjeneste fra 1985. Udgået af aktiv tjeneste 1995, og ligger til rådighed i Suisun Bay, nord for San Francisco.

Civile skibe 
 Hjuldamperen Triumph. Bygget omkring 1890 til tjeneste på floden Nooksack i staten Washington. Var på 67 tons og gik tabt ved en brand i 1897.
 Motorskibet Triumph. Bygget 1919 hos Bethlehem Steel i Californien. Var på 7.573 BRT og var underlagt U.S. Shipping Board. Blev i 1938 overtaget af National Bulk Carriers og fik navnet Pan-Massachusetts.

Bahamas 
 Krydstogtskibet Carnival Triumph. Bygget af Fincantieri på værftet i Monfalcone. Søsat og i drift 1999 hos rederiet Carnival Cruise Lines, USA. IMO-nummer 9138850. Er på 101.509 GT ("Bruttotons") og opererer typisk i det Caribiske Hav.

Panama 
 Bulk carrier Cape Triumph. Bygget 2004. IMO-nummer 9254692. Er på 88.594 bruttotons og ejes af Caperose Navigation.

Referencer

Litteratur 
 Colledge, J.J., Warlow, Ben (2006), Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham Publishing. .

Triumph i billeder 

Indeks over skibsnavne